Марцинковская — женская форма польской фамилии Марцинковский.

Известные носители